Xenon — слово з латинським коренем "xen" — інший, чужий.
 Xenon — центральний процесор ігрової консолі Xbox 360.
 XENON — проєкт з вивчення темної матерії.